1143 км, 1143-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Дома 1143 км — населённый пункт без официального статуса в Глазовском районе Удмуртии

 1143 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 461949